Une concussion est, au sens étymologique du terme, une secousse, un ébranlement.

 , album de  sorti en  ;

 Concussion, film américain de Stacie Passon sorti en 2013 ;
 , titre original de Seul contre tous, film américain de Peter Landesman sorti en 2015.

Homonymie de titre